Wootten est un patronyme pouvant désigner:

Patronyme
Ben Wootten (né en 1969), graphiste et designer néo-zélandais
George Wootten (1893-1970), soldat et activiste australien
Morgan Wootten (né en 1931), entraîneur de basket-ball collégial américain

Voir aussi

Homonymie de patronyme